A 2013–2014-es magyar labdarúgó-bajnokság első osztálya tizenhat csapat részvételével 2013. július 26-án kezdődött, és 2014. június 1-jén ért véget. A címvédő a Győri ETO csapata volt, a két újonc pedig Mezőkövesd-Zsóry, valamint a Puskás Akadémia. A két csapat még sosem szerepelt korábban a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályában.

A bajnokságot a Debreceni VSC nyerte. A második helyen a Győri ETO, a harmadik helyen a Ferencváros végzett.

A magyar kupa győztese, az Európa-liga 2. selejtezőkörében indulhatott volna, de az Újpest FC nem kapott UEFA-licencet. A kvótáját a bajnoki 2. helyezett Győri ETO kapta meg. Az 1. selejtezőkörben üressé vált kvótát a kupadöntős Diósgyőri VTK kapta meg.

Részt vevő csapatok 
A bajnokságban tizenhat csapat vesz részt, az előző szezon tizennégy bennmaradó együttese, valamint a másodosztály két csoportjának a győztese.

2013. május 11-én vált biztossá, hogy a másodosztály nyugati-csoportjából a Puskás Akadémia jut fel az NB I-be. Ekkor még három forduló volt hátra a bajnokságból, azonban a Puskás már behozhatatlan előnyre tett szert. A 2012-ben alapított csapat értelemszerűen története során először szerepelhet a legmagasabb vonalban.

A másik feljutó a Mezőkövesd-Zsóry, akik csak az utolsó fordulóban tudták bebiztosítani az első osztályú tagságukat erre a szezonra. A borsodi kisváros csapata szintén abszolút újoncnak számít.

Két csapat, a BFC Siófok és az Egri FC kiesett a másodosztályba.

Stadionok és helyszínek

Csapatok adatai

Vezetőedző-váltások

A végeredmény 

A bajnok Debreceni VSC játékosai
Nenad Novaković (szerb) (20/0), Verpecz István (10/0) kapusok – Bernáth Csaba (1/0), Bódi Ádám (24/4), Selim Bouadla (francia) (18/4), Dušan Brković (szerb) (15/1), Dombi Tibor (10/1), Ferenczi János (6/1), Horváth Zoltán (3/1), Korhut Mihály (28/2), Kulcsár Tamás (30/10), Lázár Pál (24/1), Ludánszki Bence (5/1), Máté Péter (22/2), Mészáros Norbert (23/0), Rene Mihelič (szlovén) (13/3), Igor Morozov (észt) (10/0), Nagy Zoltán (2/0), Rezes László (2/0), Ibrahima Sidibe (szenegáli) (25/10), L´Imam Seydi (szenegáli) (9/2), Szakály Péter (28/7), Szécsi Márk (4/0), Aleksandar Trninić (szerb) (10/0), Dalibor Volaš (szlovén) (21/8), Zsidai László (28/2)
Edző: Kondás Elemér

Eredmények

Mérkőzések

Mérkőzések fordulónként 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyithatóak/csukhatóak.

Helyezések fordulónként

Statisztikák

Gólszerzők 

Öngólok

Kapus gól nélkül

Gólpasszok

Lapok

Mesterhármasok

Nézőszámok

Nemzetközikupa-szereplés

Eredmények 
Megjegyzés: Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek, a dőlten írt mérkőzéseket pályaválasztóként játszották.

UEFA-együttható 
A nemzeti labdarúgó-bajnokságok UEFA-együtthatóját a magyar csapatok Bajnokok Ligája- és Európa-liga-eredményeiből számítják ki. A 2013–2014-es szezonban Magyarország 0,875 pontot kapott, amivel 47. helyen végzett.

Érdekességek 
A Nemzeti Sport szaknapilap csaknem 50 év után megváltoztatta a játékosok értékelésének rendszerét a Hollandiában elszenvedett 8-1-es vereség után. A játékosok szigorúbb osztályzatokat kapnak.

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1